Кубок Футбольної ліги 1982–1983 — 23-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул втретє поспіль здобув «Ліверпуль».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/14 вересня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/13 вересня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/14 вересня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/15 вересня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/13 вересня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/14 вересня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/15 вересня 1982

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/26 жовтня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/26 жовтня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/27 жовтня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/12 жовтня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/26 жовтня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/27 жовтня 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 жовтня 1982

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 1982

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада 1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 листопада 1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 листопада 1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 1982

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 грудня 1982

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 1982

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 1983

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 1983

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 лютого 1983

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/23 лютого 1983

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1982–1983
1982 у футболі
1983 у футболі
1982 в англійському спорті
1983 в англійському спорті